Вы́вод может употребляться в разных контекстах:
 Вывод — проводник в составе электрического устройства, предназначенный для электрического соединения с другими устройствами.
 Устройства ввода-вывода — класс устройств в типовой архитектуре ЭВМ.
 Вывод — результат работы программы. 
 Также существует стандартный ввод-вывод, см. конвейеры.
 Логический вывод
 Вывод формулы

См. также 
 Мнение